Барра-ди-Сан-Мигел () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический микрорегион Карири-Ориентал. Население составляет 5248 человек на 2006 год. Занимает площадь 595,205 км². Плотность населения — 8,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12 015 770,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2306,73 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,613 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: сухой жаркий.

Муниципалитеты штата Параиба